Argentina: 
 Teatro Nacional Cervantes (Buenos Aires), teatre nacional de l'Argentina 
 Espanya:
 Teatro Salón Cervantes d'Alcalá de Henares, a la Comunitat de Madrid 
 Teatro Cervantes (Almeria) d'Almeria 
 Teatro Cervantes (Arnedo) d'Arnedo, a la Rioja 
 Teatro Cervantes (Béjar) de Béjar, a província de Salamanca 
 Teatro Cervantes (Campo de Criptana) de Campo de Criptana, a província de Ciudad Real 
 Teatro Cervantes (Jaén) a Jaén
 Teatro Cervantes (Màlaga) a Màlaga 
 Teatro Cervantes (Múrcia) a Múrcia
 Teatre Cervantes (Petrer), a Petrer, Vinalopó Mitjà 
 Teatro Cervantes (Segòvia) a Segòvia
 Teatro Cervantes (Valladolid) a Valladolid
 Marroc:
 Teatro Cervantes (Tànger) a Tànger, antic teatre espanyol
 Mèxic:
 Teatro Cervantes (Guanajuato) a Guanajuato